Kazachstan podzielony jest na 17 obwodów i 4 miasta wydzielone. Obwody dzielą się dalej na rejony.

Zobacz też 
 Lista akimów obwodów Kazachstanu

Podział administracyjny Kazachstanu